Blumau heißen folgende geographische Objekte:

 Bad Blumau, Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark

Ortsteile:

 Blumau (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Blumau (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Blumau (Gemeinde Markt Sankt Martin), Ortsteil von Markt Sankt Martin, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Blumau (Gemeinde Blumau-Neurißhof), Ortschaft von Blumau-Neurißhof, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Blumau (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Blumau (Gemeinde Hollenthon), Ortschaft von Hollenthon, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Blumau an der Wild, Katastralgemeinde von Ludweis-Aigen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Blumau (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft von Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Blumau (Gemeinde Maria Neustift), Ortschaft von Maria Neustift, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Blumau (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Blumau (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Blumau (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Blumau (Gemeinde Eisenerz), Ortsteil in der Stadtgemeinde Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark
 Blumau (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark

 Blumau (Südtirol), Ort im Eisacktal, Südtirol

sowie;
 Schloss Blumau, abgegangenes Schloss in Altenfelden im Mühlviertel, Oberösterreich